Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Andre Agassi 6-2, 6-7(6), 6-4.

Teste di serie 

 Andre Agassi (finale)
 Michael Chang (campione)
 Magnus Larsson (semifinali)
 Todd Martin (semifinali)

 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 MaliVai Washington (primo turno)
 Chuck Adams (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1995
ATP Tour 1995